Это список почтовых серверов: агентов пересылки сообщений, агентов доставки электронной почты и другого программного обеспечения, которое предоставляет услуги электронной почты.

SMTP 
 agorum core
 Atmail
 Axigen
 Bongo
 Citadel
 ContactOffice
 CommuniGate Pro
 Courier
 Critical Path Messaging Server
 Digital Integration iMail
 Eudora Internet Mail Server
 Exim
 FirstClass
 Gammadyne Mailer
 Gordano Messaging Suite
 HMailServer
 IBM Lotus Domino
 IceWarp Mail Server
 Ipswitch IMail Server
 James (Java Apache Mail Enterprise Server)
 Kerio Connect
 MagicMail
 MailEnable
 Mailtraq
 MDaemon Email Server for Windows
 Mercury Mail Transport System
 MeTA1 (преемник проекта sendmail X)
 Microsoft Exchange Server
 MMDF
 Novell GroupWise
 Novell NetMail
 OpenSMTPD
 Openwave Systems
 Open-Xchange
 Oracle Beehive
 Oracle Communications Messaging Server
 Postfix
 PostMaster
 qmail
 qpsmtpd
 Scalix
 Sendmail
 SLMail Pro
 Smail
 SparkEngine
 SMTP Proxy
 Sun Java System
Tegu
 Synovel Collabsuite (почтовый сервер для Linux)
 WinGate
 XMail
 XMS Email Application Server
 Zarafa
 Zimbra
 ZMailer

POP/IMAP 
 agorum core Open Source Document Management/Enterprise Content Management
 MDaemon Email Server for Windows
 Apache James
 Axigen
 Bongo
 Citadel — использует почтовое хранилище на основе базы данных
 CommuniGate Pro
 ContactOffice
 Courier Mail Server — использует формат Maildir
 Critical Path Messaging Server
 Cyrus IMAP server
 DBMail
 Digital Integration iMail
 Dovecot — использует Maildir, наследственный mbox, и экспериментальный формат dbox
 Eudora Internet Mail Server
 FirstClass
 Gordano Messaging Suite
 HMailServer
 IceWarp Mail Server
 Ipswitch IMail Server
 Kerio Connect
 IBM Lotus Domino IMAP4 Server
 MagicMail
 MailEnable
 Mailismus
 Mailtraq
 Mercury Mail Transport System
 Microsoft Exchange Server
 Microsoft Windows POP3 Service
 Novell GroupWise
 Novell NetMail
 Open-Xchange
 Oracle Beehive
 Synovel Collabsuite (IMAP & POP with Calendar, Chat, anti-spam, Archival, data backup)
Tegu
 UW IMAP — использует mix, и наследственный формат mbox.
 WinGate
 XMail
 Zarafa
 Zimbra
 PostMaster (software)
 Visendo Smtp Extender

Фильтрация электронной почты 
 MDaemon Email Server for Windows
Proxmox Mail Gateway
 ASSP
 Axigen
 Bayesian filters
 Bogofilter
 DSPAM
 Gordano Messaging Suite
 Gwava
 Hexamail Guard
 IceWarp Mail Server
 Kerio Connect
 MagicMail
 MagicSpam
 MailChannels
 MailEnable
 MailScanner
 Mailtraq
 MIMEDefang
 Procmail
 PureMessage
 SurfControl
 SpamAssassin
Tegu
 WinGate
 Vipul's Razor
 Webroot
 Visendo MailChecker Server

См. также 
 Сравнение почтовых серверов
 Почтовый сервер

Примечания

Ссылки 
 MTA Comparison article by Dan Shearer, last updated January 2007
 Mail Servers Distribution Around the World

Электронная почта
Почтовые программы